Кубок Казахстана по футболу 2014 года — 23-й розыгрыш национального Кубка, в котором приняли участие 27 клубов.

Первый этап турнира стартовал 23 апреля 2014 года. Финальный матч прошёл 22 ноября 2014 года. Победитель Кубка получил право выступления в Лиге Европы-2015/16.

Турнирная сетка

Первый этап 
25 апреля состоялась жеребьёвка первого этапа розыгрыша Кубка Казахстана 2014 года. Победители на данной стадии розыгрыша определялись по результату одного матча. Матчи первого этапа прошли 23 апреля 2013 года.

Полуфиналисты предыдущего розыгрыша Кубка — «Шахтёр» (Караганда), «Тараз» (Тараз), «Иртыш» (Павлодар), «Актобе» (Актобе) и лучшая команда чемпионата Казахстана-2013, не принимавшая участия в полуфинале в предыдущем розыгрыше Кубка — «Астана» (Астана) были освобождены от участия в первом этапе и вступили в борьбу с 1/8 финала.

1/8 финала 
Жеребьёвка прошла 25 апреля. Матчи 1/8 финала состоялись 14 мая. Победители на данной стадии розыгрыша определялись по результату одного матча.

1/4 финала 
Жеребьёвка прошла 22 мая. Матчи 1/4 финала состоялись 18 июня. Победители на данной стадии розыгрыша определялись по результату одного матча.

1/2 финала 
Жеребьёвка прошла 10 августа. Победители полуфинальных пар определялись по итогам двух матчей. Первые матчи 1/2 финала Кубка прошли 16 августа, ответные — 24 сентября.

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок Казахстана на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана
 Кубок Казахстана на официальном сайте федерации футбола Казахстана
 Регламент розыгрыша кубка Республики Казахстан по футболу сезона 2014 года